Nachschrift bezeichnet

 ein Nachwort
 ein Postskriptum
 veraltet sprachpuristisch das (schulische) Diktat
 heute zum Erlernen von Wortschatz und Rechtschreibung sowie zur Vorbereitung auf Diktate mit Prüfungscharakter abgehaltene Diktate von bekanntem Text in den ersten beiden Grundschuljahren